Impasse de la Lune peut désigner plusieurs voies, notamment :
 l'impasse de la Lune à Marseille,
 l'impasse de la Lune à Strasbourg.